Jerzy Siedlecki ps. „Jur” – członek Polskiej Organizacji Wojskowej na Wschodzie, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości z Mieczami
 Jerzy Siedlecki – działacz niepodległościowy, kawaler Krzyża Niepodległości
 Jerzy Siedlecki (1907–1996) – pułkownik bezpieczeństwa publicznego, ambasador PRL w Pjongjang

Przypisy